Pul bezeichnet:
 einen Alternativnamen von Tiglat-Pileser III., König von Assyrien
 Pul Biber, türkische scharfe Gewürzmischung
 Sar-i Pul (Provinz) in Afghanistan
 Sar-i Pul (Stadt), Hauptstadt der Provinz
 den 1/100 Teil der afghanischen Währung Afghani

Pul ist der Name von:
 Kalikho Pul (1969–2016), indischer Politiker

Die Abkürzung PUL steht für:
 Pôle Universitaire de Lyon
 ParteiUnabhängige Liste (mit Gernot Pauer, Bgm.) in Blumau-Neurißhof, Niederösterreich
 Polyurethan laminate oder Polyurathane laminate(d) fabric, ein mit einer dünnen Schicht Polyurethan (PU) wasserdicht beschichteter Stoff

Siehe auch:
 Puhl (Begriffsklärung)
 Pool
 Pull

Abkürzung